Castrillense – abitanti di Castrillo de Riopisuerga
Castrillense – abitanti di Castrillo de la Reina